Юка — японское имя.
 Юка Киносита — японский видеоблогер.
 Юка Нагаи — японская фигуристка.
  (наст. имя — Юка Мураиси, в прошлом — Юка Сато; род. 1970) — японская певица, известная своими песнями для аниме.
  — кубинский стиль музыки и танца.
 Юка (yuca)
 Юка (актриса)
 Мамонтёнок Юка — мамонт, найденный в Якутии.

См. также 
 Юкка (значения)
 Юки
 Юко